Oklahoma City Blazers ist der Name mehrerer ehemaliger Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das ursprüngliche CHL-Team Oklahoma City Blazers (Original)
 das wieder aufgelegte CHL-Team Oklahoma City Blazers (CHL)